Ferg ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Ferg (1631–1706), bayerischer Geistlicher
 Franz de Paula Ferg (1689–1740), österreichischer Maler und Zeichner